Perdita – concetto in economia
Perdita – satellite di Urano
Perdita – nome proprio di persona inglese femminile
Perdita – genere di api
Perdita – personaggio dell'opera di Shakespeare Il racconto d'inverno